Haania är ett släkte av bönsyrsor. Haania ingår i familjen Thespidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Haania